Welcome 2 Detroit, le premier album de J Dilla en 2001
 Welcome 2 Detroit, une chanson du rappeur américain Trick-Trick en 2005